

Маккук — місто, штат Небраска
 Маккук — селище, штат Іллінойс